Ozero Kak kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Ozero Kak (saltsjö i Kazakstan, lat 53,76, long 66,82), Nordkazakstan, 
 Ozero Kak (saltsjö i Kazakstan, lat 53,58, long 66,21), Nordkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar